Scheithauer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Scheithauer, deutsche Althistorikerin
 Bernd Walter Scheithauer (1946–2011), deutschamerikanischer Neuropathologe
 Brigitte Scheithauer (* 1963), deutsche Triathletin
 Christian Friedrich Scheithauer (1771–1846), deutscher Astronom und Lehrer
 Edith Scheithauer, deutsche Politikerin (CDU) und Bürgermeisterin von Göttingen
 Herbert Scheithauer (* 1970), deutscher Psychologe
 Jens Scheithauer (* 1959), deutscher Badmintonspieler
 Karl Friedrich Scheithauer (1873–1962), deutscher Schriftsteller und Stenograph
 Lothar Scheithauer (1923–2008), deutscher Germanist
 Manfried Scheithauer (* 1936), deutscher Grafiker
 Rainer Scheithauer (1953–2005), Rektor der FH Furtwangen
 Rena Scheithauer (* 1958), deutsche Badmintonspielerin
 Waldemar Scheithauer (1864–1942), Industrieller, Generaldirektor der Werschen-Weißenfelser Braunkohlen AG

Scheithauer bezeichnet außerdem:

 (195600) Scheithauer, einen Asteroiden 

Siehe auch:
 Scheidhauer